Los Manantiales puede referirse a:

 Los Manantiales, localidad de la provincia de Mendoza, Argentina;
 Los Manantiales, localidad de la provincia de San Luis, Argentina;
 Los Manantiales, barrio de la ciudad de Guadalajara, España;
 Los Manantiales, barrio de la ciudad de Málaga, España;
 Estadio Los Manantiales, estadio del Alhaurín de la Torre CF, en Alhaurín de la Torre, Málaga, España.